Jacques Plante Trophy je trofej ve Švýcarsku, která je každý rok udělována nejlepšímu brankáři v Nationalliga A (nejvyšší švýcarská liga ledního hokeje). Trofej je udělována od roku 1987 na počest brankáře Jacquese Planta.

Ligy ledního hokeje